Чорний вересень — збройний конфлікт 1970 року у Йорданії. 
 Чорний вересень (організація) — палестинське террористичне угруповання. 
 «Чорний вересень» (гурт) — попередня назва музичного гурту «Ґорґішелі».

Багатозначні терміни